Карел Доорман — нидерландский контр-адмирал ВМС;
 «Карел Доорман» — многоцелевой корабль поддержки.